Rūjienas kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Rūjiena, kommunhuvudort, Rūjienas novads, 
 Rūjienas novads, kommun, 

Robotskapade Lettlandförgreningar